— посёлок в составе уезда Симониикава префектуры Тояма, Япония.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Тояма